Kadmos (altgriechisch Κάδμος) oder Cadmus (lateinisch) steht für:
 Kadmos, Sohn des Agenor und der Telephassa, Gründer und König von Theben
 Kadmos (Zeitschrift) für vor- und frühgriechische Epigraphik
 (7092) Cadmus, erdnaher Asteroid des Apollo-Typs
 Cadmus, Produktname für UNIX-Rechner, siehe Cadmus Workstations
 Cadmus, fiktives Regierungsprojekt aus dem DC-Universum, siehe Projekt Cadmus
 Kadmos – Tyrann von Theben, italienisch-französische Abenteuerkomödie von Duccio Tessari (1962)
 Kadmos von Milet, antiker griechischer Geschichtsschreiber
 Kulturverlag Kadmos, Sachbuch- und Belletristikverlag aus Berlin

antike Geographie:
 Kadmos, Berg in Lykien, heute Babadağ
 Kadmos, auf dem Berg Kadmos entspringender Fluss, heute Gökpınar

Cadmus ist der Familienname folgender Personen:
 Cornelius A. Cadmus (1844–1902), US-amerikanischer Politiker
 John Cadmus (* 1985), deutsch-russischer Basketballspieler
 Paul Cadmus (1904–1999), US-amerikanischer Maler

Siehe auch:
 Cadmoselit (Mineral)
 Kadmeia (Akropolis von Theben, benannt nach Kadmos)